Las lenguas senegambianas o atlánticas septentrionales son un grupo de lenguas Níger-Congo habladas en el sur de Mauritania, Senegal, Gambia, Guinea-Bisáu y Guinea. La moderna división senegambiana es una reestructuración del antiguo grupo atlántico septentrional (término que aún se usa ocasionalmente para estas lenguas).

Los fula, etnia seminómada, hablan una lengua de este grupo y extendieron su lengua desde Senegal a lo largo de todo el Sahel occidental y central. La principal lengua de este grupo, en términos demográficos es el idioma wólof, lengua oficial en Senegal, con unos cuatro millones de hablantes nativos y millones más como hablantes de segunda lengua. Se estima en 13 millones el número total de hablantes de diferentes variedades del fulani y cerca de un millón los hablantes del serer.

Clasificación 
La división septentrional de las lenguas atlánticas occidentales fue propuesta por D. Sapir (1971). Sin embargo, la agrupación atlántica occidental y sus ramas parecen ser más bien una agrupación geográfica o tipológica, más que un grupo filogenético válido dentro de las lenguas Níger-Congo. Un estudio reciente que examina el parentesco dentro de este grupo de Segerer (2010), considera que las lenguas bak no son parte del grupo atlántico septentrional, originalmente propuesto por Sapir, aunque encuentra que el resto de lengua sí están, en forma demostrada, emparentadas. Este grupo más compacto estaría caracterizado por mutaciones consonánticas específicas. Se ha propuesto el siguiente árbol cladístico para las lenguas senegambianas:

Todas las lenguas fula-cangin (fula-tenda) tienen consonantes implosivas, mientras que el serer y el fula comparten además diversos sufijos nominales. Muchas clasificaciones, incluyendo la de Ethnologue 16, colocan al serer como más cercano al wólof que al fula. Sin embargo, esto parece remontarse a algunos datos erróneos de Sapir considerados por Wilson (1989).

Descripción lingüística

Mutaciones consonánticas 
Las lenguas senegambianas (antiguo "atlántico septentrional" sin las lenguas bak) son un grupo de lenguas caracterizadas por su mutación consonántica, un fenómeno en que la consonante inicial de una palabra varía dependiendo de factores morfosintácticos. En fula, por ejemplo, la consonante inicial de muchos nombres cambia dependiendo de si se trata de una forma de singular o plural:
{| class=wikitable style="text-align:center;"
! singular !! plural
|-
| pul-lo 'fulani (individuo)' || ful-ɓe '(los) fulani'
|-
| guj-jo 'ladrón' || wuy-ɓe 'ladrones'
|}

Clases nominales 
Las lenguas atlánticas occidentales tienen sistemas de clases nominales similares a los encontrados en otras lenguas Níger-Congo, siendo los más conocidos los de las lenguas bantú. En este último grupo las clases nominales se señalan mediante prefijos, y los lingüistas consideran que estos prefijos reflejan morfemas ya presentes en proto-Níger-Congo. Las lenguas fula-serer, sin embargo, marcan las clases nominales mediante sufijos o una combinación de prefijos y sufijos. Joseph Greenberg argumentó que las formas sufijadas surgieron de manera independiente como resultado de determinantes enclíticos que concordaban con la clase nominal:
CL-Nombre CL-Det → CL-Nombre-CL → Nombre-CL

Comparación léxica 
Los numerales para diferentes grupos de lenguas senegambianas son::

Referencias

Bibliografía 
David Sapir, 1971. "West Atlantic: an inventory of the languages, their noun-class systems and consonant alternation". In Sebeok, ed, Current trends in linguistics, 7: linguistics in sub-Saharan Africa. Mouton, 45–112
Guillaume Segerer & Florian Lionnet 2010. "'Isolates' in 'Atlantic'". Language Isolates in Africa workshop, Lyon, Dec. 4